Melrose Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Melrose Township (Adams County, Illinois)
 Melrose Township (Clark County, Illinois)
 Melrose Township (Iowa)
 Melrose Township (Michigan)
 Melrose Township (Minnesota)
 Melrose Township (North Dakota)
 Melrose Township (South Dakota)